Lala fou una pintora grega de Cízic que vivia a Roma quan Marc Terenci Varró, que l'esmenta, era encara jove (vers 74 aC).

Les seves obres eren a pinzell, però també pintava sobre vori. Pintava principalment dones i va fer un autoretrat. Pintava a gran velocitat, però les seves obres eren molt apreciades. Va romandre soltera tota la vida.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia